St. Mary’s School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mary’s School (Delaware), ID-Nr. 83001339
 St. Mary’s School (Ohio), ID-Nr. 82001440
 St. Mary’s School (South Dakota), ID-Nr. 96001228